Серге́й Бы́ков:
 Быков, Сергей Александрович (1841—не ранее 1917) — русский военный юрист, действительный тайный советник, председатель Главного военного суда.
 Быков, Сергей Владимирович (род. 1983) — российский баскетболист и тренер.